Députation provinciale peut faire référence à :
 Députation provinciale (), institution délibérative de chaque province d'Espagne.
 Députation provinciale (), institution exécutive de chaque province des Pays-Bas.
 Députation provinciale (), institution exécutive de chaque province de Belgique avant 2004 et juste en région flamande depuis lors (en Wallonie, c'est devenu le collège provincial).